Eiskunstlauf gehört seit den Olympischen Sommerspielen 1908 zum Programm der Olympischen Spiele.

Eiskunstlaufen war die erste olympische Wintersportart. Die Wettbewerbe 1908 und 1920 wurden im Rahmen der Sommerspiele durchgeführt und nachträglich zu offiziellen olympischen Wettbewerben erklärt. Es war auch die erste olympische Sportart, bei der es Wettbewerbe für Damen gab. Seit 1924 wird Eiskunstlauf bei den Olympischen Winterspielen ausgetragen. Derzeit gehören fünf Disziplinen zum olympischen Programm.

Wettbewerbe 
 1908: der erste olympische Eiskunstlaufwettbewerb in London. In der Wettlaufordnung waren vier Disziplinen (Damen- und Männereinzel, Paarlauf, Spezialfiguren), der Wettkampf in Spezialfiguren wurde anschließend nie mehr durchgeführt. Ulrich Salchow war 1908 in London der erste Olympiasieger.
 1920: der zweite olympische Eiskunstlaufwettbewerb in Antwerpen, sechs Jahre nach der letzten Weltmeisterschaft (1914). Insgesamt traten in Antwerpen 9 Herren, 6 Damen und 8 Paare aus sechs Ländern an.
 1924: die ersten Olympischen Winterspiele in Chamonix. Es starteten 29 Teilnehmer (16 Herren und 13 Damen) aus elf Ländern.
 1976: Olympische Winterspiele: In Innsbruck nahmen 105 Starter (52 Herren und 53 Damen) aus 18 Ländern teil und es wurden erstmals Medaillen im Eistanz vergeben.
 2014: Bei den Winterspielen 2014 in Sotschi wurde erstmals ein Teamwettbewerb ausgetragen.

Ewiger Medaillenspiegel 
Stand: 21. Februar 2022

siehe auch: Liste der Olympiasieger im Eiskunstlauf

Teilnehmende Nationen 
Die nachfolgende Tabelle listet alle teilnehmenden Nationen bei Olympischen Spielen im Eiskunstlauf auf. Ein X bedeutet die Teilnahme mit mindestens einem Athleten. Die Vorgängermannschaften der einzelnen Nationen sind eingerückt dargestellt.

Einzelnachweise